Katashaka est un continent imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, situé sur la planète fictive Abeir-Toril, au sud de Maztica. Ce continent est longtemps resté Terra Incognita  et n'a été introduit que récemment à travers les écrits de James Lowder, publiés en 2006 par Wizards of the Coast sous la forme du livre A grand History of the Realms.

Survol

Très peu de choses sont connues sur Katashaka. Ce continent méridional n'a en effet pas été visité depuis la Séparation, événement qui scinda l'ancien super-continent de Merrouroboros en deux à l'occasion de la création par les elfes du refuge d'Éternelle-Rencontre, il y a plus de vingt cinq mille ans.

Histoire

Les Jours du Tonnerre
Cette région composée principalement de jungles épaisses a vu apparaître les toutes premières tribus humaines, aussitôt en conflit avec les sarrukhs de Mhairshaulk. Plus tard, lors d'une série d'attaques de dragons, Tarrasque (fils du dieu Ubtao et de Lotan) conquit la plupart des tribus humaines et les réunit dans l'Empire de Katashaka. Plusieurs de ces tribus humaines ont ensuite regagné leur liberté lors des Guerres Saintes Draconniques, avant que la Séparation ne jette un voile obscur sur ce qui se passe sur ce continent.

Voir : Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre

Après la Séparation

Nul ne sait ce qu'il est advenu de l'empire de Tarrasque ni même s'il a survécu à la Séparation. Cependant, peu après la Séparation le dieu Ubtao envoya une armée de couatls prendre l'extrême pointe de la Péninsule de Chult, alors aux mains des yuan-ti dirigeant Mhairshaulk. Plus tard, Ubtao déplaça diverses tribus humaines, parmi lesquelles les Tabaxi, originaires de Katashaka, et les installa sur le territoire conquis, fondant alors la cité de Mezro.

Sources
The Jungles of Chult de James Lowder, 1992, TSR.
Candlekeep Compendium IV : Reign of Dragons de Brian R. James.
Grand History of the Realms de Brian R. James, 2006, Wizards of the Coast.

Région des Royaumes oubliés